Победительницей Открытого чемпионата Франции 2021 года стала 25-летняя Барбора Крейчикова из Чехии. В полуфинале против Марии Саккари Крейчикова отыграла матчбол. Для Барборы это было лишь пятое в карьере участие в основной сетке турнира Большого шлема в одиночном разряде (третье в Париже), она выиграла всего пять матчей за предыдущие 4 участия. Через день после победы в одиночном финале Крейчикова вместе с Катериной Синяковой выиграла титул и в женском парном разряде. Ранее только одна чешка выигрывала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, это удалось Гане Мандликовой под флагом Чехословакии в 1981 году.

Прошлогодняя победительница Ига Свёнтек защищала свой титул, но проиграла в четвертьфинале Марии Саккари. До поражения от Саккари Свёнтек выиграла на «Ролан Гаррос» 22 сета подряд. Чемпионка Открытого чемпионата Франции не смогла защитить свой титул 14-й раз подряд.

Впервые в истории Открытого чемпионата Франции в «Открытую эру» все полуфиналистки стали дебютантками этой стадии турнира.  На турнирах Большого шлема последний раз такое случалось в 1978 году на Открытом чемпионате Австралии. Из всех полуфиналисток лишь Анастасия Павлюченкова имела опыт выступления в четвертьфинале турниров Большого шлема.

39-летняя Серена Уильямс стала самой возрастной теннисисткой, дошедшей до 4-го круга на Открытом чемпионате Франции в «Открытую эру».

25-летняя Мария Саккари стала первой в истории гречанкой, которая вышла в четвертьфинал, а затем и полуфинал турнира Большого шлема в женском одиночном разряде. Аналогично 23-летняя Тамара Зиданшек стала первой в истории словенкой, дошедшей до 1/4 финала и до 1/2 финала турнира Большого шлема.

17-летняя Кори Гауфф стала самой молодой четвертьфиналисткой на турнирах Большого шлема с 2006 года.

Посев 

  Эшли Барти (второй круг, отказ)
  Наоми Осака (второй круг, отказ до игры)
  Арина Соболенко (третий круг)
  София Кенин (четвёртый круг)
  Элина Свитолина (третий круг)
  Бьянка Андрееску (первый круг)
  Серена Уильямс (четвёртый круг)
  Ига Свёнтек (1/4 финала)
  Каролина Плишкова (второй круг)
  Белинда Бенчич (второй круг)
  Петра Квитова (второй круг, отказ)
  Гарбинье Мугуруса (первый круг)
  Дженнифер Брэди (третий круг, отказ)
  Элизе Мертенс (третий круг)
  Виктория Азаренко (четвёртый круг)
  Кики Бертенс (первый круг)
  Мария Саккари (1/2 финала)

<ol start=18>
  Каролина Мухова (третий круг)
  Йоханна Конта (первый круг)
  Маркета Вондроушова (четвёртый круг)
  Елена Рыбакина (1/4 финала)
  Петра Мартич (первый круг)
  Мэдисон Киз (третий круг)
  Кори Гауфф (1/4 финала)
  Унс Джабир (четвёртый круг)
  Анжелика Кербер (первый круг)
  Алисон Риск (отказ)
  Джессика Пегула (третий круг)
  Вероника Кудерметова (второй круг)
  Анетт Контавейт (третий круг)
  Анастасия Павлюченкова (финал)
  Екатерина Александрова (второй круг)
  Паула Бадоса (1/4 финала)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Осеан Бабель
  Клара Бюрель
  Эльса Жакмо
  Клоэ Паке

<ol start=7>
  Армони Тан 
  Осеан Доден 
  Диана Парри 
  Астра Шарма

Специальные приглашения в основу (PR) 

  Михаэла Бузарнеску
  Ивана Йорович
  Катерина Козлова

<ol start=7>
  Андреа Петкович 
  Елена Веснина

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Лара Арруабаррена
  Хейли Баптист
  Ирина Бара
  Ангелина Калинина
  Варвара Лепченко
  Екатерина Горгодзе
  Ана Конюх
  Катарина Завацкая

<ol start=8>
  Александра Крунич 
  Ен-Шуо Лян 
  Грет Миннен 
  Мария Камилла Осорио Серрано 
  Сторм Сандерс 
  Анна Каролина Шмидлова 
  Штефани Фёгеле 
  Ван Сию

Лаки-лузеры (LL) 
  Элизабетта Кочаретто
  Ольга Говорцова

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые